Death at a Funeral kan syfta på:

Trångt i kistan – en brittisk komedifilm från 2007 (engelsk originaltitel: Death at a Funeral)
Death at a Funeral (film, 2010) – en amerikansk nyinspelning av 2007 års film